Brunst steht für:

 Brunft, Paarungszeit besonders des Schalenwildes
 Brunst (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern 

Brunst ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Brunst (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Klaudia Brunst, Geburtsname von Klaudia Wick (* 1964), deutsche Journalistin, Sachbuchautorin und Fernsehkritikerin

Siehe auch:

 Brünst